Фрэ́нсис Лу́из Фи́шер (; род. ) — американская актриса британского происхождения, известная по ролям Элис в вестерне Клинта Иствуда «Непрощённый» (1992) и матери Роуз Дьюитт Бьюкейтер, Руфь Дьюитт Бьюкейтер, в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997).

Биография 
Фрэнсис Фишер родилась в деревне Милфорд-он-Си на южном побережье Англии в 1952 году в семье строителя и домохозяйки. Отец Фишер, работавший в нефтеперерабатывающей отрасли, был вынужден из-за работы часто менять место жительства, в связи с чем семья девять раз переселялась с места на место, в итоге обосновавшись в США в штате Техас. После окончания школы Фишер некоторое время работала секретарём, а затем, покинув родительский дом, перебралась в Виргинию в город Абингдон, где дебютировала в качестве актрисы на сцене местного театра.

В 1976 году Фрэнсис Фишер впервые появилась на телевидении в мыльной опере «Край ночи», в которой последующие пять лет играла роль детектива Деборы Саксон. Затем в течение десяти лет она была в основном активна в театре, выступая на сценах Нью-Йорка, а также многих городов всего восточного побережья США. В 1991 году она исполнила роль Люсиль Болл в успешном телефильме «Люси и Дейзи: Впереди смеха».

На большом экране Фишер появлялась не так часто, и одними из самых известных её киноролей стали Элис в вестерне Клинта Иствуда «Непрощённый» (1992) и Руфь Дьюитт Бьюкейтер, мать Роуз, в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник» (1997).

С 1989 по 1995 год актриса встречалась с Клинтом Иствудом, и результатом их отношений стало рождение дочери Франчески Рут Фишер-Иствуд.

В настоящее время Фрэнсис Фишер состоит в национальном совете директоров Гильдии киноактёров США.

Фишер играла одну из главных ролей в сериале «Воскрешение», вышедшем на ABC в сезоне 2013—2014 годов.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Великобритании
Актрисы мыльных опер Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы театра США
Киноактрисы США